Bärbel Beuermann (1955. szeptember 16. –) német politikus. Táplálkozástudományból diplomázott. Az 1980-as évek óta tagja a békemozgalmaknak, például elítélte a koszovói háborút is.

Jegyzetek

További információk 

1955-ben született személyek
Herneiek (Észak-Rajna-Vesztfália)
A PDS tagjai
A Baloldali Párt (Németország) tagjai
Német nők
Észak-rajna-vesztfáliaiak
Élő személyek
Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlamentjének tagjai